Градићи су насељено место у саставу града Велике Горице, у Туропољу, Хрватска. До територијалне реорганизације у Хрватској, налазили су се у саставу старе загребачке приградске општине Велика Горица.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, Градићи су имали 1.860 становника.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Градићи је имало 1.518 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Велика Горица
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској